-- ~~ BBKurt 20:05, 9. Aug. 2008 (CEST)
Die Initiative Österreich und Europa wurde im November 1988 von einer unabhängigen Personengruppe um die früheren Außenminister Erich Bielka und Erwin Lanc und den Spitzendiplomaten Botschafter Hans Thalberg ins Leben gerufen, um gegen das „einseitige Manipulieren der öffentlichen Meinung“ in der für Österreich vitalen Frage eines EG-Beitritts aufzutreten. Als Völkerrechtsexperten lehnten die Initiatoren die These ab, dass Österreichs Neutralität „einseitig und völlig frei“ zu interpretieren wäre. Sie beriefen sich insbesondere auf den Staatsvertrags-Artikel IV, der alle Maßnahmen untersagt, „die geeignet wären, unmittelbar oder mittelbar eine politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zu fördern“. Österreich wäre zu einer Unabhängigkeit verpflichtet, „die über jenes Maß hinausgeht, das Staaten aufzugeben berechtigt sind“. Die Integrationspolitik der Regierung wurde als „eindimensional“ und von „Interessensgruppen dominiert“ zurückgewiesen.

Außenpolitik (Österreich)
Europapolitik der EU-Mitgliedstaaten